El término Azahara puede referirse a:
 Azahara (nombre), nombre propio de origen árabe.
 Medina Azahara, sitio arqueológico de la antigua ciudad palatina del Califato de Córdoba.

Personas

 Azahara Muñoz, golfista española profesional.